docieranie (motoryzacja)
 docieranie (obróbka)